

Astronomia
 1392 Pierre – asteroide della fascia principale

Geografia
Francia
 La Pierre – comune dell'Isère
Stati Uniti d'America
 Pierre – capoluogo della Contea di Hughes e capitale dello stato del Dakota del Sud
 Fort Pierre – capoluogo della contea di Stanley (Dakota del Sud)

Letteratura
 Pierre o delle ambiguità (Pierre: or, The Ambiguities) – romanzo di Herman Melville del 1852

Onomastica
 Pierre – forma francese del nome proprio di persona Pietro

Pagine correlate
 Saint-Pierre

Altri progetti